Мутьє́-Малька́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Ліможа, 26 км на північ від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 491,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мутьє-Малькар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мутьє-Малькар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез